Kuglački klub "Trogir" (KK "Trogir"; K.K. "Trogir"; Trogir) je muški kuglački klub iz Trogira, Splitsko-dalmatinska županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Jug", ligi čertvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
KK "Trogir" je službeno registriran 1974. godine.  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub se pretežno natječe u ligama kuglačke regije "Jug". U sezoni 1999./2000. su se natjecali u "1. B lige - Jug".  
Zbog neuvjetnosti kuglane u Trogiru, KK "Trogir" za natjecanja koristi kuglanu u Trilju.

Uspjesi 
 2. HKL - Jug 
 doprvak: 2018./19. 

 3. HKL - Jug 
 doprvak: 2010./11.

Ekipno

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Trogir 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Trogir - 810133 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB TROGIR

Izvori 
 
 trogir.hr, Športski klubovi, pristupljeno 17. studenog 2020. 
 jktrogir.hr, Proradila Zajednica športskih udruga Trogira, objavljeno 20. siječnja 2010., pristupljeno 17. studenog 2020. 
 poslovna.hr, Kuglački klub Trogir 
 fininfo.hr, K.K. "TROGIR" 
 bisnode.hr, Kuglački klub "Trogir" 
 mojatvrtka.net, Kuglački klub Trogir 
  

 

Trogir
Šport u Trogiru